Ногату́к () може значити:

Ноґатак — річка в штаті Коннектикут, ліва притока річки Гузатонік
 Ноґатак — містечко (таун), штат Коннектикут